Thibie ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,56 km² und  Einwohner ().

Geschichte 
Der Ort wurde als „Thetbiacum“ 850 erstmals erwähnt.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Symphorien

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Ersterwähnung 850